Педрегал Моктезума 2. Сексион има више значења:

 Педрегал Моктезума 2. Сексион (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Педрегал Моктезума 2. Сексион, Лејва (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику